Фина́л чемпиона́та ми́ра по футбо́лу 1930 года — финальный матч чемпионата мира, который состоялся 30 июля 1930 года на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео (Уругвай). В матче приняли участие сборные Уругвая и Аргентины. Победу со счётом 4:2 одержала сборная Уругвая, став чемпионом мира.

Путь команд к финалу

Ход матча 
Финальный матч первого в истории Кубка мира ФИФА прошёл на новом стадионе Сентенарио в Монтевидео, который был специально построен к этому турниру. Матч начался в 14:15 по местному времени. На трибунах присутствовало порядка 60 тысяч уругвайцев и 20 тысяч приплывших на пароходах из соседней Аргентины болельщиков команды гостей.

Перед матчем разгорелся спор по поводу того, каким мячом следует играть. Бельгийский судья Джон Лангенус произвёл жеребьёвку, и в первом тайме играли мячом, сделанным в Аргентине, а во втором — уругвайским.

Во втором тайме уругвайцы были неудержимы…

С первых минут хозяева были более активными, но постепенно аргентинцы перехватили инициативу и сумели уйти на перерыв ведя в счёте 2:1. Однако во втором тайме хозяева показали свой лучший футбол, забив три мяча. Последний гол забил Эктор Кастро — это единственный гол в истории финалов чемпионатов мира, который забил футболист-ампутант (Эктор в подростковом возрасте лишился кисти правой руки).

После четвёртого гола уругвайцев игра была фактически прекращена и плавно перешла в чествование сборной Уругвая. Капитан «Селесте» Хосе Насасси стал первым капитаном, поднявшим над головой Кубок мира, а затем футболисты победившей команды сделали круг почёта.

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ФИФА  
 Чемпионат мира 1930 на сайте об уругвайском футболе
 Видеообзор финала ЧМ-1930

1930
Финал
События 30 июля
Матчи сборной Уругвая по футболу
Матчи сборной Аргентины по футболу